Ramon Folc de Cardona (beat) (Arbeca ?,  - Saragossa, 1519), frare mercedari venerat com a beat al si de l'orde
 Ramon Folc de Cardona-Anglesola (Bellpuig, 1467 — Nàpols, 1522), militar i marí, Comte d'Albento, comte d'Oliveto i duc de Somma, baró de Bellpuig, Virrei de Sicília (1507-09) i de Nàpols (1509-1522) i capità general de la Santa Lliga (1511-13).
 Ramon Folc I de Cardona (?-Maldà, 1086), primer Vescomte de Cardona per decisió reial 
 Ramon Folc II de Cardona (1117-1150), Vescomte de Cardona
 Ramon Folc III de Cardona (1145-1175), Vescomte de Cardona
 Ramon Folc IV de Cardona (1180 - 1241), Vescomte de Cardona (1227-1241).
 Ramon Folc V de Cardona (?, 1220 - Mallol, 1276), Vescomte de Cardona (1241-1276).
 Ramon Folc VI de Cardona (1259 - 1320), dit el Prohom Vinculador. Vescomte de Cardona (1276-1320) i governador de Girona
 Joan Ramon Folc I de Cardona (1375 - 1441). Comte de Cardona i vescomte de Vilamur (1400 -1441).
 Joan Ramon Folc II de Cardona (Arbeca, 1400 - 1470) comte de Cardona i vescomte de Vilamur (1441 -1471)
 Joan Ramon Folc III de Cardona (1418 - 1486), Comte de Cardona (1471 -1486), de Prades i Baró d'Entença (1441-1486), vescomte de Vilamur (1471-1486).
 Joan Ramon Folc IV de Cardona (1446 - Arbeca, 1513), Comte de Cardona (1486 -1491), després duc de Cardona (1491 - (1491-1513), I marquès de Pallars Sobirà (1491-1513), comte de Prades, vescomte de Vilamur (1486-1513), i baró d'Entença (1486-1513).
 Ferran I Joan Ramon Folc de Cardona (Castell d'Arbeca, 1469 - Barcelona, 1543), duc de Cardona, marquès de Pallars Sobirà, comte de Prades, vescomte de Vilamur i senyor de la baronia d'Entença